

Російська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Російська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край